Mužská čtyřhra Delray Beach Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže delraybeachského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený rakousko-francouzský pár Oliver Marach a Fabrice Martin, který v úvodním kole vyřadili Jonatan Erlich se Scottem Lipskym.

Vítězem se stal druhý nasazený jihoafricko-americký pár Raven Klaasen a Rajeev Ram, který ve finále zdolal filipínsko-běloruské turnajové trojky Treata Conrada Hueye s Maxem Mirným po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali čtvrtou společnou trofej. Klaasen vybojoval jedenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour, rovněž jako Ram.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
 ''' Raven Klaasen /  Rajeev Ram (vítězové)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (finále)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2017